Виктор Николаевич Шамбуркин (12 октября 1931, Ленинград — 11 мая 2018, Москва) — советский стрелок, Олимпийский чемпион. Заслуженный мастер спорта СССР (1960). Заслуженный тренер СССР (1980).

Биография 
Выступал за ленинградский ДОСААФ, в 1970 году перешёл в столичную команду ДОСААФа. В качестве тренера работал с 1951 года, специальность тренера-преподавателя получил в 1965 году после окончания Государственного дважды орденоносного института физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. Член КПСС с 1959 года.

После Римской Олимпиады участвовал в следующих Играх в двух упражнениях, но занял только 9-е и 21-е места.

С 1978 года тренировал стрелков сборной СССР, был главным тренером советской команды на Московской Олимпиаде и Играх 1988 года, а также руководил Объединённой командой на Олимпиаде 1992 года.

Умер в 2018 году. Похоронен на Митинском кладбище.

Спортивные достижения 
 чемпион Олимпийских игр
 четырёхкратный чемпион мира (1958)
 серебряный призёр чемпионата мира (1958)
 бронзовый призёр чемпионата мира (1958)
 двадцатикратный чемпион СССР (1953, 1954, 1957—1961, 1964, 1968, 1970, 1971)
 рекордсмен Олимпийских игр
 пятикратный рекордсмен мира и Европы
 шестнадцатикратный рекордсмен СССР

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (1960)
 орден Дружбы народов (1989)
 почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (2001 год)

Примечания

Литература 
 
 
 

Стрелки СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1960 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1964 года
Члены КПСС
Похороненные на Митинском кладбище